Футбольная лига в сезоне 2008-09 — 111-й сезон Футбольной лиги Англии и 17-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2008 года и завершился в мае 2009 года, розыгрышем финала плей-офф.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Это Чемпионат Футбольной лиги, Первая Футбольная лига и Вторая Футбольная лига. По завершении каждого сезона, две лучших команды и победитель плей-офф выходят в Премьер-лигу, а две худших команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Национальную Конференцию.

Победителем Чемпионата Футбольной лиги стал Вулверхэмптон Уондерерс, Первой Футбольной лиги — Лестер Сити, а Второй Футбольной лиги — Брентфорд.

Итоговые турнирные таблицы

Чемпионат Футбольной лиги

Плей-офф

Первая Футбольная лига

Плей-офф

Вторая Футбольная лига

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 2008/09 на RSSSF.com 

2008
Футбол в Англии в сезоне 2008/2009
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009